

Biografia
Nato a Teheran il 28 agosto 1936, in seno ad una famiglia dell'aristocrazia della capitale persiana, nel 1955 abbandona il proprio paese natio per trasferirsi a Milano, con i suoi genitori ed i fratelli. Studia a Losanna e dopo qualche anno apre 22 gallerie d’arte in tutta Italia, dove viene considerato uno dei più bravi banditori d’asta. 

Esperto di tappeti persiani e caucasici si trasferisce definitivamente a Brescia, dove lavora fino al 2005 per Telemarket, rete televisiva dell'omonima azienda, come televenditore di tappeti antichi e moderni, provenienti principalmente dall'Oriente. In TV si guadagna il soprannome de  “il Principe”, in riferimento sia alla sua provenienza aristocratica sia per il suo particolare stile di conduzione, elegante e preciso. Dal 2005 gli succede alle televendite sul canale Telemarket il figlio Tony, soprannominato “il Principino”, anch'egli per lo stile di conduzione similare a quello paterno, che collabora anche lui come presentatore di tappeti e di gioielli fino al 2016.

Pensiero
Durante le trasmissioni da lui condotte, Bijan ha più volte espresso il suo sentirsi tradito dal proprio paese, in riferimento alla svendita della propria arte tessile per una produzione di tappeti molto commerciali e di basso contenuto artistico.

Note

Voci correlate
Francesco Boni
Telemarket

Parvizyar, Bijan